Osoby o tym nazwisku:
 Ákos Szilágyi – węgierski skoczek narciarski
 Áron Szilágyi – węgierski szablista, olimpijczyk
 Dorottya Szilágyi – węgierska piłkarka wodna, olimpijka
 Elżbieta Szilágyi – węgierska królowa matka
 Mihály Szilágyi – węgierski wojskowy i dostojnik państwowy
 Péter Szilágyi – węgierski piłkarz